Olszyny ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Olszyny (Kamienna Góra) (Erlendorf), Dorf im Powiat Kamiennogórski
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Olszyny (Babice), Dorf im Powiat Chrzanowski
 Olszyny (Rzepiennik Strzyżewski), Dorf im Powiat Tarnowski
 Olszyny (Wojnicz), Dorf im Powiat Tarnowski
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Olszyny (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1938: Olschienen, 1938 bis 1945 Ebendorf (Ostpr.), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen